João Pedro Łysiak, polski i brazylijski piłkarz
 Pawło Łysiak (1887–1948) – poseł Sejmu II RP V kadencji
 Tomasz Łysiak (ur. 1970) –  polski aktor i dziennikarz, syn Waldemara, ojciec Tadeusza Łysiaka
 Waldemar Łysiak (ur. 1944) – polski pisarz, ojciec Tomasza, dziadek Tadeusza Łysiaka
 Tadeusz Łysiak (ur. 1993) – polski reżyser filmowy i scenarzysta, syn Tomasza Łysiaka, wnuk Waldemara Łysiaka